Мирко Срећковић је био југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|5
|1
|0
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|1
|1
|7
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1956. || Последњи колосек  || /
|-
| 1956. || Ципелице на асфалту  || Човек на плажи (сегмент „Зорица”)
|-
| 1958. || -{La Tour, prends garde}- || /
|-
| 1958. || -{La tempesta}- || /
|-
| 1959. || -{As the Sea Rages}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Дилижанса снова  || Доктор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Андра и Љубица (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци
Српски глумци